Rouslan et Ludmila, ou Rousslan et Lioudmila, peut faire référence à :

 un poème d'Alexandre Pouchkine, 1820. 
 , un ballet d', musique de , 1821.
 un opéra russe de Mikhaïl Glinka d'après le poème de Pouchkine, 1842.
 un film de V. Nevejine et Iv. Nikitchenko	d'après le poème de Pouchkine, 1938.
 un film d'Alexandre Ptouchko d'après le poème de Pouchkine, 1972.